Сту́пка: .
 Сту́пка — маленькая ступа.

Фамилия 
 Ступка, Богдан Сильвестрович (1941—2012) — советский и украинский актёр.
 Ступка, Дмитрий Остапович (род. 1985) — украинский актёр.
 Ступка, Остап Богданович (род. 1967) — советский и украинский актёр.
 Ступка, Франтишек (1879—1965) — чешский скрипач и дирижёр, заслуженный артист ЧССР.

См. также